Il singolare del torneo di tennis Indian Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kim Warwick che ha battuto in finale Sashi Menon 6-1, 6-2.

Teste di serie 
 Dick Crealy (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Open 1976